Rigaud är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Montérégie och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Rigaud ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Rigaud är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Rigaud. Närmaste större samhälle är Saint-Lazare,  km sydost om Rigaud. 

Omgivningarna runt Rigaud är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Rigaud är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec

ceb:Rigaud (lungsod sa Canada, Québec, Montérégie, lat 45,48, long -74,30)